Eddystone steht für:

 Eddystone-Leuchtturm vor der Küste Cornwalls
 Eddystone Rock (Falklandinseln), Insel im Archipel der Falklandinseln

 Eddystone Rock (Tasmanien), Felsinsel vor der Südküste von Tasmanien
 Eddystone (Pennsylvania), Ortschaft im Delaware County, Pennsylvania